

Prénom 
 Annie est un prénom féminin.

Surnom 
 Cattle Annie (1882–1978), une hors-la-loi américaine.

Chansons 
 Annie est l'héroïne du comic-strip Little Orphan Annie créé par Harold Gray en 1924 ;
 Annie est une comédie musicale de Thomas Meehan, Charles Strouse et Martin Charnin, inspirée de la bande dessinée précédente et créée au Alvin Theatre de Broadway en 1977 ;
 Annie (1982) est un film de John Huston inspiré de la comédie musicale précédente ; 
 Annie est le titre d'une novélisation du comédie musicale précédent par Thomas Meehan (ed. 1980) 
 Annie est le titre d'une novélisation du film précéndente de John Huston, par Leonore Fleischer (ed. J'ai lu, 1982) 
 Annie (1999) est un téléfilm réalisé par Rob Marshall et produit par Walt Disney Television d'après la comédie musicale-homonyme ; 
 Annie (2014) est un film réalisé par Will Gluck, nouvelle adaptation de la comédie musicale homonyme ; 
 Annie est une chanteuse norvégienne
 Annie est l'héroïne d'au moins deux livres de Cécile Lund publiés pendant les années 1950, Annie en Norvège et Annie au Danemark
 Annie est une récompense des Annie Awards qui sont une cérémonie annuelle américaine récompensant les films d'animation depuis 1972.
 L'Annie est un sloop de type sandbagger construit en 1880 pour la compétition.
 Annie est un personnage tiré du jeu vidéo League of Legends.

Astronomie 
 (261109) Annie, astéroïde.

Hydronyme 
 Chutes Annie, chutes d'eau dans l'Oregon, aux États-Unis

Homonymie de titre
Prénom féminin
Prénom français
Prénom anglais